«1+1 Медиа» — украинский медиахолдинг, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Один из крупнейших медиахолдингов Украины, объединяющий более 1000 работников отрасли.

Активы 
В состав 1+1 Медиа входят производственный департамент «1+1 продакшн», а также телеканалы:
 «1+1»
 «1+1 International»
 «1+1 Украина»
 «2+2»
 «ТЕТ»
 «ПлюсПлюс»
 «Бигуди»
 «УНИАН ТВ»

Помимо них, группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН и Главред, а также интернет-сайты «Телекритика» и «Дуся» (эти два сайта управляются отдельной кампанией. 26 ноября 2020 года Телекритика была закрыта). В марте 2016 года был приобретён украинский провайдер платного спутникового ТВ «Viasat Украина».

В апреле 2016 года было объявлено об учреждении 1+1 Медиа и Film.ua кинофестиваля «ДеКіно», посвящённого малым форматам.

7 сентября 1+1 Медиа объявил о перезапуске собственной VOD-платформы OVVA.tv и объединении контента медиагруппы под единым брендом 1+1 video.

Также 11 декабря 2019 года был основан Киевстар ТВ – общий проект группы 1+1 media и Киевстар. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество – возможность подключения пяти различных устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Дистрибуция телеканалов 
 Телеканал «Квартал-ТВ»
 Телеканал «Nickelodeon»
 Телеканал «Nick Jr.»
 Телеканал «NICKELODEON HD»
 Телеканал «MTV Europe»
 Телеканал «MTV Live HD»
 Телеканал «MTV ROCKS»
 Телеканал «MTV DANCE»
 Телеканал «MTV HITS»
 Телеканал «VH1 Classic»
 Телеканал «VH1 European»
 Телеканал «BOLT»
 Телеканал «Star Cinema»
 Телеканал «Star Family»
 Телеканал «Paramount Comedy»
 Телеканал «Spike»
 Телеканал «36,6»
 Телеканал «Телеистория-Украiна»

Viacom International Media Networks 
 MTV Europe
 MTV Live HD
 MTV Rocks
 MTV Dance
 MTV Hits
 Nickelodeon
 Nickelodeon HD
 Nick Jr.
 VH1 Europe
 VH1 Classic

До 2019 года генеральным директором «1+1 Медиа» был Александр Ткаченко. 20 августа группа 1+1 медиа представила проект «Пробуждение силы: Больше полномочий. Больше ответственности».

Общественная деятельность 
С 2014 года является членом Федерации работодателей медийной отрасли Украины, представляющей интересы владельцев кино- и телерадиокомпаний, издательских, рекламных, звукозаписывающих компаний, информационных агентств и компаний, обеспечивающих деятельность информационных WEB-порталов.

Владельцы 
В 2019 году владельцами 1+1 медиа являлись компании «Медиа Сервисез Украина» (42 %), Гризард Инвестментс Лимитед (22,98 %), Каддоа Лимитед (22,5 %), Гринтвуд Инвестментс Лимитед (5,02 %), «Альфа-Крос» (5,32 %) и ещё 25 сотрудников компании с долями по 0,86 %.

Награды

2018 
 1+1 медиа вошла в ТОП-10 самых привлекательных работодателей по мнению студентов по версии EY
 Золото PromaxBDA Europe Awards 2018 за открывающие титры к документальному украинскому фильму «Дети Победы» и серебро за организацию промокампании проекта «Музей Новостей»
 Благотворительный фонд группы 1+1 медиа «Ты не один» получил первую национальную награду — «Ангела Добра»
 Группа «1+1 медиа» получила рекордные 43 награды премии «Телетриумф»
 Проект группы «Музей Новостей» получил знак отличия SABRE Awards EMEA 2018
 Первая золотая кнопка от YouTube и первый миллион подписчиков на канале «Голос Країни»
 Три канала группы 1+1 медиа (1+1, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС) получили награду Big Data Awards
 YouTube-каналы группы 1+1 медиа получили сразу 3 новые кнопки YouTube: золото и 2 серебра (ШКОЛА, Голос країни, Світське життя)

 Проект 1+1 медіа «Люди Ідей» став фіналістом найпрестижнішої PR-премії Європи European Excellence Awards 2018
 Рекордные 10 наград Ukrainian Design The Very Best Of
 Проекты 1+1 медиа получили 9 наград Effie Awards Ukraine 2018
 Проект «Право на освіту» получил знак отличия Partnership for Sustainability Award 2018
 Победа 1+1 медиа в конкурсе кейсов по Корпоративно социальной ответственности
 Журнал «БИЗНЕС» зачёл 1+1 медиа в число лучших работодателей Украины в 2018 году

Примечания

Источники 
 Официальный сайт 1+1 медиа

Медиахолдинги Украины
Компании Украины
1+1 медиа
Медиакомпании по алфавиту